D’Agata ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine D’Agata (* 1961), französischer Fotograf und Dokumentarfilmer
 Giuseppe D’Agata (1927–2011), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Mario D’Agata (1926–2009), italienischer Boxer
 Anna Lucia D’Agata, italienische Archäologin

Siehe auch:
 Agata